Александр Ефимович Молдавский (род. 2 апреля 1924, Гайсин) — советский сценарист, инженер-капитан I ранга.

Биография 
Родился 2 апреля 1924 года в городе Гайсин.

В 1947 году окончил радиотехнический факультет Высшего военноморского училища имени А. С. Попова по специальности «инженерная электроника». Служил на флоте до 1973 года.

Член Союза кинематографистов Молдавии с 1978 года.

С 1991 года — в Израиле.

Фильмография 
 1973 — Командир счастливой «Щуки» («Мосфильм»)
 1975 — «Что человеку надо?» («Молдова-филм»)
 1980 — «Аллегро с огнём» («Одесская киностудия»)
 1982 — «Ржавчина» 
 1985 — «О возвращении забыть» («Молдова-филм»)
 1989 — «Операция Вундерланд» («Грузия-фильм»)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Сценаристы СССР
Сценаристы Молдавии